Та́мминен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тамминен, Ноора (род. 1990) — финская гольфистка.
 Тамминен, Таави (1889—1967) — финский борец греко-римского стиля.